Redwater bezeichnet folgende Orte:
 Redwater (Alberta), Ort in Kanada
 Redwater (Mississippi), Ort in den Vereinigten Staaten
 Redwater (Ontario), Geisterstadt in Kanada
 Redwater (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten

Redwater bezeichnet folgende Flüsse:
 Redwater River (Montana), Fluss in den Vereinigten Staaten
 Redwater River (Alberta), Fluss in Kanada

Redwater bezeichnet außerdem:
 Red Water, US-amerikanischer Thriller aus 2003

Siehe auch:
 Rotes Wasser